Herrdubbel vid Medibank International Sydney 2010 spelades under 2010 års andra vecka. Daniel Nestor och Nenad Zimonjić vann turneringen. Turneringen ingick i herrarnas ATP-tour 2010.

Seedning

  Daniel Nestor   Nenad Zimonjić (Mästare)
  Mardy Fish   Mark Knowles (Första omgången)

 
<li>  Łukasz Kubot   Oliver Marach (Kvartsfinal)
<li>  František Čermák   Michal Mertiňák (Första omgången)

Lottning

Lottning

Källor
Lottning

Medibank International Sydney 2010